Glubigsee steht für folgende Gewässer im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg:

 Großer Glubigsee
 Kleiner Glubigsee